KDIZ (AM), uma estação de rádio (1570 AM) licenciada para Golden Valley, Minnesota, Estados Unidos
 KYCR (AM), uma estação de rádio (1440 AM) licenciada para Golden Valley, Minnesota, Estados Unidos, que usou o indicativo de chamada KDIZ de 1996 a 2015